Лесли Истербрук (, 29 июля 1949) — американская актриса.

Биография 
Лесли Эйлин Истербрук родилась в Лос-Анджелесе, воспитывалась в сельской местности штата Небраска. Её отец был специалистом по вокалу и классу трубы в университете Небраски-Карни. Он привил Лесли любовь к своему инструменту и оперному искусству. В 1967 году Лесли окончила среднюю школу Карни.

Карьера 
Лесли дебютировала в кино в 1980 году. Она стала известна американской аудитории по множеству ролей в телесериалах. Одной из её первых ролей была роль Ронды Ли в сериале «Лаверна и Ширли». Но наибольшую известность ей принесла роль сержанта (затем лейтенанта и капитана) Дебби Каллахан, суперсексуальной, но не тупой блондинки в популярных фильмах серии «Полицейская академия». Зрители могли видеть Лесли в телесериалах «Она написала убийство», «Спасатели Малибу», «Охотник» и «Придурки из Хаззарда». Поклонники мыльных опер помнят её как Девлин Ковальски в «Надежде Райана». Помимо съёмок Лесли принимала участие в озвучивании мультсериала «Супермен и Бэтмен».

В 2006 году получила премию «Fangoria Chainsaw Awards» в категории «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Изгнанные дьяволом», а также стала лауреатом премии Scream в категории «Самый лучший злодей» за ту же роль.

Личная жизнь 
17 мая 1979 года Лесли вышла замуж за Виктора Холчака, но через некоторое время они развелись. Позже Лесли во второй раз вышла замуж — за Дэна Уилкокса.

Фильмография

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Средней школы Кирни (Небраска)
Выпускники Колледжа Стивенса